

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
 Метание копья, женщины

Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Метание копья на Олимпийских играх